Die Liste der Spieler der Fußball-Oberliga Südwest führt alle Fußballspieler auf, die mindestens einen Einsatz in der erstklassigen Fußball-Oberliga Südwest während der Zeit ihres Bestehens (1945 bis 1963) absolviert haben. Aufgrund der Datenlage sind von einigen Spielern nur die Nachnamen bekannt, bei anderen ist die genaue Anzahl der Einsätze und Tore unsicher.

 Name: Nennt den Namen des Spielers. Eine Flagge hinter dem Namen eines Spieler bedeutet, dass der Spieler in der Nationalmannschaft des betreffenden Landes eingesetzt wurde.
 Geboren: Nennt das Geburtsdatum des Spielers.
 Gestorben: Nennt das Todesdatum des Spielers.
 Einsätze: Nennt die Zahl der Einsätze in der Oberliga Südwest.
 Tore: Nennt die Zahl der erzielten Tore in der Oberliga Südwest.
 Zeitraum: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler in der Oberliga Südwest spielte.
 Vereine: Nennt den Verein, bei dem der Spieler Einsätze in der Oberliga Südwest absolviert hat. Bei mehreren Vereinen sind diese chronologisch sortiert und in Klammern die Einsätze und Tore für den jeweiligen Verein angegeben.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Liste der Spieler

Siehe auch 
 Liste der Spieler der Fußball-Oberliga Nord (1947–1963)
 Liste der Spieler der Fußball-Oberliga Süd
 Liste der Spieler der Fußball-Oberliga West

Literatur 
 Werner Skrentny (Hrsg.): Teufelsangst vorm Erbsenberg. Die Geschichte der Oberliga Südwest 1946–1963. Klartext Verlag, Essen 1996, ISBN 3-88474-394-5, S. 181–205.

Weblinks 
 Spielerdatenbank des 1. FSV Mainz 05 (fsv05.de)
 Spielerdatenbank des 1. FC Saarbrücken (ludwigspark.de)
 Spielerdatenbank von Wormatia Worms (wormatia.de)

Oberliga Südwest
Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar